El término palacio hace referencia, en esta enciclopedia:

Edificio
a un palacio, un edificio suntuoso, especialmente el utilizado como residencia de un alto cargo o para albergar funciones administrativas o culturales u otras;
 Lista de nombres de palacios
 Palazzo, según estas edificaciones en italiano

Apellidos de personajes
a Alberto de Palacio y Elissague, un ingeniero y arquitecto español;
a Alfredo Palacio, un presidente de Ecuador;
a Ana Palacio, una política española;
a Andy Palacio, un músico beliceño;
a Armando Palacio Valdés, un novelista y crítico español;
a Ernesto Palacio, un escritor nacionalista argentino;
a Ernesto Palacio, un cantante peruano de ópera;
a Héctor Palacio, un ciclista colombiano;
a Loyola de Palacio, una política española;
a Manuel Palacio Fajardo, un médico y geólogo venezolano;
a Milt Palacio, un jugador de baloncesto;
a Rodrigo Palacio, un futbolista argentino;
a Raimundo Andueza Palacio, un presidente venezolano;
a William Palacio, un ciclista colombiano.